Ракитки — топоним, возможные значения:
 Ракитки — бывшая деревня в Новой Москве (территория Десёновского поселения).
 Ракитки — кладбище в бывшей деревне Ракитки в Новой Москве.
 «Ракитки» — проектируемая станция Троицкой линии Московского метрополитена.